Brevizacla är ett släkte av insekter. Brevizacla ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Brevizacla